Snow — четвёртый студийный альбом австралийского дуэта Angus & Julia Stone, вышедший 15 сентября 2017 года на лейбле EMI Music Australia в Австралии и Nettwerk в США. Диск получил золотую сертификацию в Австралии, а также получил две номинации на премии ARIA Music Awards.

Об альбоме 
Выходу альбома предшествовали выход титульного трека и «Chateau» в качестве синглов. «Chateau» сопровождался видеоклипом, поставленном режиссёром Джесси Хилл. Альбом был полностью написан участниками дуэта и записан на домашней студии Angus Stone's Byron Bay.

Два трека из альбома были избраны слушателями австралийской радиостанции Triple J и вошли в сотню лучших песен 2017 года Triple J Hottest 100, 2017: «Chateau» (№ 3) и «Snow» (№ 98).

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Rolling Stone Australia, The Irish Times.

На церемонии ARIA Music Awards of 2018 альбом получил две номинации в категориях Best Blues and Roots Album и Best Independent Release.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Внешние медиафайлы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Angus & Julia Stone — Snow (альбом)

Альбомы Австралии